Breese é uma cidade localizada no estado americano de Illinois, no Condado de Clinton.

Demografia 
Segundo o censo americano de 2000, a sua população era de 4048 habitantes.
Em 2006, foi estimada uma população de 4316, um aumento de 268 (6.6%).

Geografia 
De acordo com o United States Census Bureau tem uma área de
6,0 km², dos quais 5,9 km² cobertos por terra e 0,1 km² cobertos por água. Breese localiza-se a aproximadamente 131 m acima do nível do mar.

Localidades na vizinhança 
O diagrama seguinte representa as localidades num raio de 16 km ao redor de Breese.

Ligações externas 
 

Cidades de Illinois